Ла-Ріоха, інколи транслітерується як Ла-Рьоха () — назва кількох топонімів:

 Ла-Ріоха — провінція Іспанії
 Ла-Ріоха — провінція Аргентини
 Ла-Ріоха — місто в Аргентині, столиця провінції Ла-Ріоха

Див. також: Ріоха